Rimša ist der Familienname folgender Personen:

 Irina Kuzmina-Rimša (* 1986), lettische Tennisspielerin
 Petras Rimša (1881–1961), litauischer Skulptor, Grafiker und Medailleur